

Geografia

Austria 
 Schlierbach – comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)

Belgio 
 Schlierbach – frazione di Sankt Vith, comune nella provincia di Liegi (Vallonia)

Francia 
 Schlierbach – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Schlierbach – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Schlierbach – ex comune ora frazione di Bad Endbach, comune nel distretto di Gießen (Assia)
 Schlierbach – ex comune ora frazione di Brachttal, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Schlierbach – quartiere di Heidelberg, città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Schlierbach – ex comune ora frazione di Lindenfels, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Schlierbach – ex comune ora frazione di Neuental, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Schlierbach – ex comune ora frazione di Schaafheim, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)

Svizzera 
 Schlierbach – comune nel distretto di Sursee (Canton Lucerna)

Pagine correlate 
 Oberschlierbach – comune austriaco nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)